Recreo oder El Recreo bezeichnet:

 Recreo (Catamarca), Stadt in Argentinien
 Recreo (Santa Fe), Stadt in Argentinien

 El Recreo (Formosa), Ort in Argentinien
 Parroquia El Recreo, Stadtteil von Caracas, Venezuela